AZ in het seizoen 2010/11 (mannen)
 AZ in het seizoen 2010/11 (vrouwen)